Дэнни Вудберн (; род. , Филадельфия) — американский актёр.

Биография 
Дэниел «Дэнни» Чарльз Вудберн родился 26 июля 1964 года в Филадельфии. Мать — медсестра, отец — профессиональный игрок в гольф. Дэнни окончил театральную школу университета Темпл.

В течение 17 лет он выступал в стендап-шоу в разных городах США. Снимался в рекламе Burger King.

Дебютировал в кино в 1991 году. Наиболее известен по ролям гнома Карла в сериале «Охотники за нечистью», Гримма в фильме «Белоснежка: Месть гномов», Сплинтера в фильме «Черепашки-ниндзя».

Личная жизнь 
Страдает карликовостью. С 1998 года Дэнни женат на актрисе Эми Бухвальд.

Общественная деятельность 
Дэнни является защитником прав инвалидов и людей, страдающих карликовостью. В 2005 году вёл переписку с известным кинокритиком Роджером Эбертом об отказе от применения в рецензиях слова «карлик».

Член комитета исполнителей с ограниченными возможностями Гильдии киноактеров. В 2009 году он был удостоен премии «Dream» центра по правам инвалидов, а в 2010 году — премии Гильдии киноактеров имени Гарольда Рассела.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дэнни Вудберна 
 

Актёры-карлики